Thorney Island ist der Name folgender Inseln in England:

 Thorney Island (London), in der Themse
 Thorney Island (West Sussex), im Chichester Harbour

Thorney Island steht für:
 RAF Thorney Island, Flughafen auf Thorney Island in West Sussex, siehe RAF Odiham #RAF Thorney Island